Manzanilla dulce puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas;
 el nombre común de la planta '''''Matricaria recutita.